Tuttulik bezeichnet:
 Tuttulik (Insel, Arfersiorfik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tuttulik (Insel, Ataneq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland